Alessandro Cordaro (La Louvière, 2 mei 1986) is een Belgische profvoetballer van Italiaanse afkomst. Hij is een middenvelder en speelt sinds juli 2020 voor Renaissance Mons 44. Voordien was hij actief bij onder meer RAEC Mons, Sporting Charleroi, KV Mechelen en SV Zulte Waregem.

Statistieken

Zie ook
Lijst van spelers van SV Zulte Waregem

Cordaro, Alessandro